Abschied – film del 1930 diretto da Robert Siodmak
 Abschied – film del 1966 diretto da Peter Lilienthal
 Abschied – film del 1976 diretto da Želimir Žilnik
 Abschied – film del 2000 diretto da Jan Schütte